DLF est un code qui peut signifier :
 .

DLF est un sigle pouvant désigner :
 David Lynch Foundation (en français : « Fondation David Lynch »), une organisation à but non lucratif ;
 Debout la France, un parti politique français gaulliste, présidé par Nicolas Dupont-Aignan ;
 Défense de la langue française, une association française ;
 Deutschlandfunk, une station radiophonique allemande ;
 DLF Limited, le plus important promoteur immobilier en Inde ;
 dritte Fußball-Liga, troisième niveau du championnat allemand de football ;
 Direction de la Législation fiscale, direction ministérielle française rattachée à la Direction générale des Finances publiques (DGFiP), anciennement intitulée Service de la législation fiscale.